Kroll je především (původně) německé příjmení, má ale i jiné významy.

Původ 

Krol je poněmčené polské slovo król (král).
Jiný možný původ tohoto jména je z dolní němčiny, kde crull znamená kadeřavý vlas a bylo proto častým přízviskem osob s kučeravými (kudrnatými) vlasy. 
Odtud se vyvinuly tvary Krull, Krol, Kroll apod.

Varianty 
 Krol, Król
 Krul, Krull
 Croll

Různé významy
 Kroll (agentura) – americká poradenská, auditorská a detektivní agentura
 Kroll (DrD) – rasa z Dračího doupěte
 (17412) Kroll – planetka

Příjmení
 Fredric Kroll (* 1945) – americký skladatel a spisovatel
 Gerhard Kroll (spisovatel) (1914-1997) – německý náboženský spisovatel a kněz, autor knihy Po stopách Ježíšových
 Gerhard Kroll (politik) – německý politik
 Joachim Kroll (1933–1991) – německý sériový vrah
 Leon Kroll (1884-1974) – americký malíř
 Pierre Kroll (* 1958) – belgický ilustrátor komiksů (cartoonist)
 Ted Kroll (1919–2002) – profesionální golfista
 Wilhelm Kroll (1869–1939) – německý filolog

Související články 
 Krol
 Croll
 The Power of Kroll, seriál britské televizní série Doctor Who
 Krollův proces
 Krolloper

Německá příjmení